North Fork Hemlock Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 North Fork Hemlock Creek (Hemlock Creek, Montana), Fluss im Missoula County, Bundesstaat Montana
 North Fork Hemlock Creek (Hemlock Creek, Wisconsin), Fluss im Wood County, Bundesstaat Wisconsin